Агости́ни ( — итальянская фамилия. Известные носители:

 Агостини, Алессандро (род. 1979) — итальянский футболист, левый защитник.
 Агостини, Джакомо (род. 1942) — итальянский мотогонщик.
 Агостини, Джованни Антонио (1550—1631) — итальянский художник и скульптор.
 Агостини, Джузеппе (род. ок. 1862) — итальянский артист оперы (тенор).
 Агостини, Доменико (1825—1891) — итальянский кардинал.
 Агостини, Майк (1935—2016) — тринидадский легкоатлет, бегун на короткие дистанции.
 Агостини, Мецио (1875—1944) — итальянский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Агостини, Паоло (1583—1629) — итальянский композитор раннего барокко, представитель римской школы и органист.
 Агостини, Федерико (род. 1959) — итальянский скрипач.
 Агостини, Филипп (1910—2001) — французский кинооператор, режиссёр и сценарист.

См. также 
 De Agostini — издательский дом в Италии.
 Де Агостини, Дорис — швейцарская горнолыжница.
 Де Агостини, Луиджи — итальянский футболист.